Монпелие може да се отнася за:
 Монпелие, град във Франция
 няколко града в САЩ
 Монпелие, столица на щат Върмонт
 Монпелие, щат Айдахо
 Монпелие, щат Мериленд
 Монпелие, щат Охайо

Спорт 
 Монпелие ЕСК, френски футболен отбор от едноименния град